

Persone
 Jurij Romanenko (1944) – ex cosmonauta sovietico
 Roman Romanenko (1971) – ex cosmonauta russo
 Tetjana Romanenko (1990) – calciatrice ucraina
 Vitalij Romanenko (1926-2010) – tiratore a segno sovietico
 Vsevolod Romanenko (1977) – calciatore ucraino

Altro
 11015 Romanenko – asteroide della fascia principale
 Nastasha Romanenko – personaggio immaginario nella serie di videogiochi Metal Gear